Im Jahr 1993 sind 39 Nummern des Gesetz- und Verordnungsblatts erschienen.

Nr. 1 vom 8. Januar 1993

Nr. 2 vom 14. Januar 1993

Nr. 3 vom 21. Januar 1993

Nr. 4 vom 8. Februar 1993

Nr. 5 vom 9. Februar 1993

Nr. 6 vom 3. März 1993

Nr. 7 vom 9. März 1993

Nr. 8 vom 12. März 1993

Nr. 9 vom 16. März 1993

Nr. 10 vom 22. März 1993

Nr. 11 vom 26. März 1993

Nr. 12 vom 8. April 1993

Nr. 13 vom 5. Mai 1993

Nr. 14 vom 13. Mai 1993

Nr. 15 vom 7. Juni 1993

Nr. 16 vom 25. Juni 1993

Nr. 17 vom 1. Juli 1993

Nr. 18 vom 13. Juli 1993

Nr. 19 vom 3. August 1993

Nr. 20 vom 5. August 1993

Nr. 21 vom 12. August 1993

Nr. 22 vom 19. August 1993

Nr. 23 vom 24. August 1993

Nr. 24 vom 27. August 1993

Nr. 25 vom 31. August 1993

Nr. 26 vom 1. September 1993

Nr. 27 vom 21. September 1993

Nr. 28 vom 30. September 1993

Nr. 29 vom 15. Oktober 1993

Nr. 30 vom 29. Oktober 1993

Nr. 31 vom 29. November 1993

Nr. 32 vom 12. November 1993

Nr. 33 vom 24. November 1993

Nr. 34 vom 7. Dezember 1993

Nr. 35 vom 15. Dezember 1993

Nr. 36 vom 22. Dezember 1993

Nr. 37 vom 27. Dezember 1993

Nr. 38 vom 29. Dezember 1993

Nr. 39 vom 30. Dezember 1993 

Amtliche Bekanntmachung
Gesetzgebungslehre
Öffentliche Verwaltung (Deutschland)
Rechtsquelle (Thüringen)